Не путать с Мариу Жуан

Жуан Мариу Нету Лопеш (; родился 3 января 2000), также известный как просто Жуан Мариу () — португальский футболист, выступающий на позициях крайнего защитника и вингера за клуб «Порту».

Клубная карьера 
Уроженец Сан-Жуан-да-Мадейры, округ Авейру, Жуан Мариу начал футбольную карьеру в молодёжной команде местного клуба «Санжуаненсе». В 2009 году поступил в футбольную академию клуба «Порту». 7 октября 2018 года дебютировал за команду «Порту B» в матче второго дивизиона чемпионата Португалии против «Ароки». 5 января 2019 года забил свой первый гол за «Порту B» в матче против «Бенфики B» . 15 июня 2020 года дебютировал в основном составе «Порту» в матче португальской Примейра-лиги против «Спортинга», выйдя на замену Луису Диасу. В том матче «Порту» завоевал чемпионский титул.

Карьера в сборной 
Жуан Мариу выступал за сборные Португалии до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года.

В июле 2019 года в составе сборной Португалии до 19 лет сыграл на чемпионате Европы в Армении. 20 июля забил гол в ворота хозяйки турнира, сборной Армении. Сборная Португалии дошла до финала, где проиграла Испании.

Достижения 
«Порту»
 Чемпион Португалии (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Португалии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Порту»
 Профиль футболиста на сайте FPF.pt

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Порту B»
Игроки ФК «Порту»